Mesobatrachia est un sous-ordre d'amphibiens anoures primitifs, de la classification classique. Les récentes analyses ont démontré que ce taxon était paraphylétique.

Liste des familles 
 famille Megophryidae Bonaparte, 1850
 famille Pelobatidae Bonaparte, 1850
 famille Pelodytidae Bonaparte, 1850
 famille Pipidae Gray, 1825
 famille Rhinophrynidae Günther, 1859
 famille Scaphiopodidae Cope, 1865

Phylogénie 
Les familles de ce sous-ordre paraphylétique sont celles placées au sein du clade Pipanura, mais en dehors du sous-ordre Neobatrachia. Les familles placées à la base en dehors de Pipanura forment le sous-ordre Archaeobatrachia (paraphylétique également).
Cladogramme d'après Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009) ainsi que Pyron et Wiens (2011):

Notes et références

Liens externes 

 

Mesobatrachia